Pusula är ett släkte av snäckor. Pusula ingår i familjen Triviidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor